Пут 42 је магистрални пут у јужном делу Србије, који спаја Косово поље са јужним Поморављем.

Траса пута

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори

Спољашње везе 
 Званична страница „Путева Србије"
 Званична страница „Коридора Србије" 
 Уредба о категоризацији државних путева 2015.